Amerikai Egyesült Államok
 Weston (Colorado)
 Weston (Connecticut)
 Weston (Florida)
 Weston (Georgia)
 Weston (Idaho)
 Weston (DuPage megye, Illinois)
 Weston (McLean megye, Illinois)
 Weston (Iowa)
 Weston (Kentucky)
 Weston (Louisiana)
 Weston (Maine)
 Weston (Massachusetts)
 Weston (Missouri)
 Weston (Nebraska)
 Weston (New Jersey)
 Weston (Nyugat-Virginia)
 Weston (Ohio)
 Weston (Oregon)
 Weston (Pennsylvania)
 Weston (Texas)
 Weston (Vermont)
 Weston (Washington)
 Weston (Clark megye, Wisconsin)
 Weston (Dunn megye, Wisconsin)
 Weston (Wyoming)
 Weston megye, Wyoming

 Ausztrália
 Weston (Ausztrál fővárosi terület)
 Weston (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 Weston (Bath)
 Weston (Berkshire)
 Weston (Cheshire)
 Weston (Devon)
 Weston (Dorset)
 Weston (East Hampshire)
 Weston (Hertfordshire)
 Weston (Lincolnshire)
 Weston (Northamptonshire)
 Weston (North Yorkshire)
 Weston (Nottinghamshire)
 Weston (Runcorn)
 Weston (Southampton)
 Weston (Staffordshire)
 Weston (Suffolk)

 Kanada
 Weston (Új-Skócia)
 Weston (Toronto)
 Weston (Winnipeg)

 Malajzia
 Weston (Sabah)

 Új-Zéland
 Weston (Új-Zéland)

egyéb
 Weston, családnév
 Weston, amerikai indie együttes